Waterloo är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Waterloo ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lac Waterloo.

Terrängen runt Waterloo är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Waterloo sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Waterloo. Närmaste större samhälle är Granby,  km väster om Waterloo.

I omgivningarna runt Waterloo växer i huvudsak blandskog. Runt Waterloo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec